L'expression « étudiant étranger » peut faire référence à :
 un , qui étudie dans un autre pays que le sien ;
 L'Étudiant étranger, roman français de 1986 ;
 l'Ordinariat pour les étudiants étrangers en Belgique, organisation religieuse belge.

Voir aussi 

 Programme d'échange